Santa Elena, nome castelhanizado de "Santa Helena", pode significar:

 Santa Elena, cidade espanhola da Andaluzia
 Santa Elena (Paraguai), cidade do departamento de Cordillera
 Santa Elena (El Salvador), cidade do departamento de Usulután
 Santa Elena (La Paz), cidade hondurenha do departamento de La Paz
 Santa Elena (Entre Ríos), cidade argentina da província de Entre Ríos
 Santa Elena (Córdova), comuna argentina da província de Córdova
 Santa Elena (província), provincia do Equador
 Santa Elena (Iucatã), município mexicano do estado de Iucatã
 Santa Elena de Uairén, cidade venezuelana do estado de Bolívar
 Santa Elena de Jamuz, município espanhol de Castela e Leão
 Santa Elena de Arenales, cidade venezuelana do estado de Mérida
 Santa Elena (Belize), cidade hoje fundida em San Ignacio/Santa Elena, capital do distrito de Cayo.
 Sant'Elena, comuna italiana do Vêneto

Outros 
 Sant'Elena, uma das igrejas de Roma.

Ver também
 Santa Helena

Desambiguação
Desambiguações de topônimos